

Geografia

Austria 
 Neufeld an der Leitha – miasto w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Eisenstadt-Umgebung

Niemcy 
 Neufeld – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

Stany Zjednoczone 
 Neufeld – obszar niemunicypalny

Zobacz też 
 Neufelden